Вечерняя Заря — многозначный термин:

 Вечерняя заря — ежемесячный журнал, издававшийся в 1782 году Н. И. Новиковым в Москве.

Топоним:
 Вечерняя Заря — деревня в Хомутовском районе Курской области.
 Вечерняя Заря — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Вечерняя Заря — посёлок в Троснянском районе Орловской области.
 Вечерняя Заря — хутор в Кувшиновском районе Тверской области.
 Вечерняя Заря — деревня в Ленинском районе Тульской области.

Примечания